Euphrosyne est un nom propre utilisé comme prénom ou toponyme, et nom commun qui peut désigner :

Prénom 
Il a pour variantes Euphroisie, Euphroisine et Euphrosine.

Saintes chrétiennes 
Par ordre chronologique de mort présumée :
 Euphrosyne d'Alexandrie († 470), ou Émeraude, moniale originaire d'Alexandrie, aurait vécu comme un moine dans un couvent sans que personne ne s'aperçoive qu'elle était une femme ; fêtée le  ;
 Euphrosyne la jeune ( ou ), élevée en Calabre puis envoyée chez son oncle à Constantinople ; fêtée le 8 novembre ;
 Euphrosyne de Polotsk (1110-1173), ou Euphrosynie, princesse et moniale de Polotsk, en Biélorussie,  sainte de l'église russe ; fêtée le 23 mai ;
 Euphrosyne de Souzdal († 1250 ou 1205 ?), fille du prince Michel de Tchernigov ; fêtée le 25 septembre.

Souveraines et aristocrates 
 Euphrosyne (790-836) de la dynastie isaurienne de l'Empire byzantin, épouse du basileus Michel II dit le Bègue.
 Euphrosyne Doukaina Kamatera (1155-1211), épouse de l'empereur byzantin Alexis III Ange.
 Euphrosyne d'Opole (1229-1292/1293), duchesse de Cujavie, de la dynastie polonaise des Piast.
 Euphrosyne de Mazovie (1292-1325 ?), autre membre de cette dynastie, qui assura la régence du duché d’Oświęcim.

Mythologie 
 Euphrosyne, Charite (déesse) de la Joie, dans la mythologie grecque.

Musique 
 Euphrosine ou le Tyran corrigé, opéra-comique en cinq actes d'Étienne Nicolas Méhul, livret de François-Benoît Hoffmann, créé en 1790 à la Comédie-Italienne

Toponymie 
 Le lac Euphrosine, lac français de l'île principale des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Astronomie 
 (31) Euphrosyne, astéroïde.

Biologie 
 Euphrosyne, synonyme du genre Xanthocastnia
 Clossiana euphrosyne, nom scientifique d'un lépidoptère, le grand collier argenté.

Arts et lettres 

 Euphrosyne, revue de philologie classique portugaise.

Références 

Homonymie de prénom